Плавшич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Плавшич, Биляна (род. 1930) — политический деятель сербского национального движения на территории бывшей югославской республики Босния и Герцеговина.
 Плавшич, Срджан (род. 1995) — сербский футболист, полузащитник.